Бише́нте Лизаразю́ (Лисара́су) (, ; ; 9 декабря 1969) — французский футболист баскского происхождения, крайний защитник. Играл за ФК «Бордо», «Атлетик» Бильбао, мюнхенскую «Баварию» и марсельский «Олимпик». Считается одним из лучших фланговых защитников в истории футбола. Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции.

Биография 
Родился во Французской Басконии, был назван родителями Бишенте (), однако местный чиновник отказался записывать в документах баскское имя, и мальчик был записан под французским именем Венсан () .

Увлекается сёрфингом, дайвингом, музыкой. Имеет тесное отношение с одной из ассоциаций по охране природы. После окончания футбольной карьеры, профессионально занялся бразильским джиу-джитсу и в 2009 году стал чемпионом Европы в своей возрастной категории. Работает на французском телевидении футбольным комментатором и ведущим одной из программ, посвящённых футболу. Несколько раз получал угрозы от баскской сепаратистской организации ETA из-за того, что он, будучи этническим баском, выступает за сборную Франции, в связи с этим пользовался личной охраной. Двое детей: сын — Чимиста, дочь — Ухаина. В настоящее время проживает в Сибуре (Французская Баскония). Друзья среди футболистов — Зинедин Зидан и Кристоф Дюгарри.

Карьера 
Дебютировал в сборной Франции 14 ноября 1992 года в Париже в матче с Финляндией (2:1). Последний матч за сборную провёл 25 июня 2004 года на чемпионате Европы в Португалии против Греции (0:1).
Известен своим бойцовским характером. Будучи игроком «Баварии» вступал в перепалки на тренировках с Лотаром Маттеусом и Нико Ковачем.

Достижения 
Бавария
 Чемпион Германии: 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006
 Обладатель Кубка Германии: 1998, 2000, 2003, 2005, 2006
 Победитель Лиги чемпионов: 2001 года
 Победитель Межконтинентального Кубка: 2001 года
 Обладатель Кубка Лиги Германии: 1999, 2001 годов
Сборная Франции
 Чемпион мира: 1998 года
 Чемпион Европы: 2000 года
 Победитель Кубка конфедераций: 2001, 2003 года.

Факты 

 Серьёзно занимается скелетоном.
 В честь него назван стадион в Басконии.
 Биксант занимается и выступает на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.
 Один из немногих иностранных игроков, выступавших за «Атлетик Бильбао».
 Кавалер ордена Почётного легиона за победу на чемпионате мира 1998 года

Примечания

Литература 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Кавалеры ордена Почётного легиона
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»